King of the Ring (1986) — это второй турнир по рестлингу King of the Ring, организованный американским рестлинг-промоушном World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Турнир состоялся 14 июля 1986 года на «Салливан Стэдиум» в Фоксборо, Массачусетс, в качестве специального домашнего шоу, не транслировавшегося по телевидению. Победителем турнира 1986 года стал Харли Рейс.

Сетка

Результаты

Примечания 

WWE King of the Ring
Спортивные соревнования в Массачусетсе